Muradxanlı – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Muradxanlı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian